Parma kan syfta på:

 Parma (djur) – ett släkte av fiskar, 
 Parma equestris – rund sköld som främst bars av romerska rikets rytteri, se sköld
 Parma FC – italiensk fotbollsklubb
 Hertigdömet Parma – ett italienskt hertigdöme 1545-1802 och 1814-1860

Geografi

Italien 

 Torrente Parma, vattendrag, Emilia-Romagna, 
 Parma (provins) – provins, Emilia-Romagna, 
 Parma, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Parma, 
 Aeroporto di Parma, flygplats, Emilia-Romagna, Provincia di Parma,

USA 

 Parma, Missouri, ort, New Madrid County, 
 Parma, Michigan, ort, Jackson County, 
 Parma, Ohio, ort, Cuyahoga County, 
 Parma, Idaho, ort, Canyon County, 
 Parma, New York

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar